L'Aiòli  est un journal en langue provençale créé le  par Frédéric Mistral et disparu en 1932 .

Description 

Le rédacteur en chef en était Folco de Baroncelli et les bureaux de la rédaction étaient hébergés, au palais du Roure en Avignon demeure de la famille Baroncelli. Initialement de périodicité tri-mensuelle (1891-1899), il parait ensuite deux fois par mois  (1930-) après une longue interruption, puis seulement de façon mensuelle (-) avant de disparaître à cette date.

Les numéros de l'Aiòli sont disponibles sur le site internet d'Occitanica .

Notes et références 

Provence